Piobesi kan syfta på:

 Piobesi d'Alba – en ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien
 Piobesi Torinese – en ort och kommun i storstadsregionen Turin, i regionen Piemonte, Italien